Chiara Arcangeli (née en 1983), joueuse italienne de volley-ball ;
 Francesco Arcangeli (1737-1768), meurtrier de Johann Joachim Winckelmann ;
 Francesco Arcangeli (1915-1974), historien de l'art italien ;
 Giovanni Arcangeli (1840-1921), botaniste italien ;
 Luigi Arcangeli (1894-1931), pilote automobile et pilote motocycliste italien.